Geografie
 Aich (rivier) - rivier in Duitsland
 Aich (Stiermarken) - gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken

Personen
 Adolf Aich - Duits geestelijke en stichter van de "Stiftung Liebenau"
 Jewel Aich - Bangladeshi goochelaar en bansuri-speler
 Manohar Aich - Indiaas bodybuilder
 Prodosh Aich - Indiaas wetenschapper